Le dolmen de Mané-er-Loh (ou dolmen de Mané-er-Loch, dolmen de Cleher, Mané-Bras) est un dolmen de Locoal-Mendon, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Le mégalithe est situé dans un bois au sud du chenal de Saint-Jean (ramification de la ria d'Étel) à environ  à vol d'oiseau au nord-ouest du hameau de Cléher.

Description 
Le monument est un « dolmen en P », comprenant un couloir et une chambre funéraire, pour une longueur totale d'environ .

Le couloir fait une longueur de  pour une largeur variant de  à . Il est composé de plusieurs supports gravés, dont les motifs sont partiellement effacés, recouverts de trois dalles de couverture.

La chambre est de forme grossièrement rectangulaire et mesure environ  de côté. Elle est couverte d'une dalle monumentale, d'environ  × , reposant sur les murs de la chambre et deux piliers internes.

Historique 
Le monument date du Néolithique.

Félix Gaillard décrit en 1892 les deux dolmens de Mané-er-Loh.

Le dolmen est classé au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Lorient

Notes

Références 

Mané-er-Loh
Monument historique classé en 1921
Locoal-Mendon